Repräsentantenversammlung (, , ) ist die Bezeichnung für Parlamente beziehungsweise für Kammern einzelner Parlamente:

 Repräsentantenversammlung (Marokko), dem gewählten Unterhaus des marokkanischen Parlaments.
 das gewählte Unterhaus der Obersten Versammlung Tadschikistans
 Repräsentantenversammlung (Jemen), Einkammerparlament des Jemen
 Repräsentantenversammlung (Jischuw), parlamentarische Versammlung des Jischuw in Palästina (1920–1949)
 Legislativversammlung des Bundesdistrikts der Vereinigten Staaten
 Repräsentantenversammlung (Jüdische Gemeinde), Vertreterkammern der jüdischen Gemeinden in den Städten Deutschlands
 Volksrepräsentantenversammlung, Einkammerparlament Tunesiens